Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 234 dans le monde.

 Route européenne 234 en Allemagne
 Route fédérale 234 en Allemagne
 Route 234 au Québec, Canada
 Route 234 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 234 en Slovénie